Ла Воланте има више значења:

 Ла Воланте (Окампо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Воланте (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику